Орша́нський — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Оршанська.

Відомі носії 
 Оршанський Леонід Володимирович (народився 22 березня 1961 року) - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
 Оршанський Ілля Григорович (1846—1875) — історик євреїв, брат Ісаака Оршанського.
 Оршанський Ісаак Григорович — психіатр, брат Іллі Оршанського.
 Оршанський Цезар Абрамович (нар. 1927) — радянський, український режисер-мультиплікатор.

Див. також 
 Оршанський район — адміністративна одиниця Білорусі, Вітебська область.
 Оршанський повіт — адміністративна одиниця ВКЛ.